Sega, een Japans computerspelbedrijf
 Sega (genre), muziekgenre van Mauritius
 Ronald Sega, een Amerikaans voormalig ruimtevaarder